Santa María Zacatepec es un topónimo de origen náhuatl que en México se puede referir a:

Santa María Zacatepec (Oaxaca), localidad del estado de Oaxaca;
Municipio de Santa María Zacatepec, municipio de Oaxaca, cuya cabecera es la localidad anterior;
Santa María Zacatepec (Puebla), localidad del estado de Puebla.